Die Liste der Stolpersteine in Berlin-Wilmersdorf enthält die Stolpersteine im Berliner Ortsteil Wilmersdorf im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, die an das Schicksal der Menschen erinnern, die im Nationalsozialismus ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Die Spalten der Tabelle sind selbsterklärend. Die Tabelle erfasst insgesamt 1488 Stolpersteine und ist teilweise sortierbar; die Grundsortierung erfolgt alphabetisch nach dem Familiennamen.

Weblinks 

 Stolpersteine nach Namen. Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf
 Stolpersteine nach Straßennamen. Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Anmerkungen

Einzelnachweise 

!
Wilmersdorf
Stolpersteine Berlin Wilmersdorf